Барбара Паулюс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Руксандра Драгомір виграла титул, перемігши у фіналі Тамарін Танасугарн з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Руксандра Драгомір (переможниця)
  Ші-тін Ван (2-ге коло)
  Флоренсія Лабат (чвертьфінал)
  Генрієта Надьова (півфінал)
  Міягі Нана (2-ге коло)
  Нансі Фебер (1-ше коло)
  Жанетта Гусарова (чвертьфінал)
  Сон Хі Пак (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Volvo Women's Open 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996